

Patronyme 
par ordre chronologique
 Pierre Crousillac, général français de corps d'armée (1921 - 2011)
 Jean Crousillac, réalisateur du documentaire Umoja, le village interdit aux hommes et Le Combat des enfants fantômes (1978 -)

Voir aussi 

Homonymie de patronyme